Mialet pode se referir a:
 Mialet (Dordonha)
 Mialet (Gard)

Desambiguações de topônimos